Regierung Boström steht für folgende Regierungen des Vereinigten Königreichs von Norwegen und Schweden:

 Regierung Boström I (10. Juli 1891 bis 11. September 1900)
 Regierung Boström II (5. Juli 1902 bis 13. April 1905)